Miejscowości w USA:
 Hazelton – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Jerome
 Hazelton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Hazelton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Hazelton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
Gminy w USA:
 Hazelton (ang. Hazelton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Hazelton (ang. Hazelton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Hazelton (ang. Hazelton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Hazelton (ang. Hazelton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Hazelton (ang. Hazelton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
Obszary niemunicypalne w Stanach Zjednoczonych:
 Hazelton – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern